Haflinger (auto), een terreinwagen
Haflinger (paard), een paardenras